Октун има више значења:

 Општина Октун (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Октун (Октун, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику